Зі́скінд — єврейське прізвище. Відомі носії:
 Зіскінд Євген Мойсейович (1926—1988) — український актор і режисер цирку.
 Зіскінд Яків Маркович (1912—1989) — російський радянський письменник, драматург, сценарист.

єврейські прізвища